Генайтис — фамилия. Известные носители: